Abdul Al-Khabyyr ist der Familienname folgender Personen:

 Muhammad Abdul Al-Khabyyr (* 1959), kanadischer Jazzmusiker (Posaunist) und Musikpädagoge
 Nasyr Abdul Al-Khabyyr (* 1958), kanadischer Jazzmusiker (Perkussionist) und Musikpädagoge
 Sayyd Abdul Al-Khabyyr (1935–2017), kanadischer Saxophonist, Klarinettist, Flötist, Komponist, Musikpädagoge und Imam